Йеска може да се отнася за:

 Йеска – селкупско име
 Йеска – кратер на Венера